Куан:

Фамилия, имя 
  — китайская фамилия
 Вариант написания китайской фамилии Гуан (光 Guāng):
 Ли Куан Ю (; ) — первый премьер-министр Сингапура

 Куан (Cuan, Moncan, Mochua) — ирландский святой VI века, день памяти 1 января
 Куан мак Амалгадо — король Мунстера (637/639—641)

Кино 
 Куан (Quan) — короткометражный фильм 2009 года, реж. Каржан Кадер.

Игры 
 Куан Чи — персонаж из серии игр Mortal Kombat.

Топоним

Казахстан 
 Куан — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Куан — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.

См. также 
 Куань
 Куанг
 Куэн
 Куэн, Жюли (фр. Julie Coin) — французская теннисистка.

Примечания